Pawnee (grup humà), tribu índia de la llengua caddo
 Pawnee (llengua)
 Pawnee (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Pawnee (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Pawnee (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Comtat de Pawnee (Oklahoma) 
 Pawnee City, població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Pawnee Rock, població dels Estats Units a l'estat de Kansas